Перепёлкино — название населённых пунктов в России:

 Перепёлкино — село в Джанкойском районе Крыма.
 Перепёлкино — деревня в Зарайском районе Московской области.